Бельгия приняла участие на «Евровидении 1957», проходившем в Франкфурте-на-Майне, (ФРГ), 3 марта 1957 года. На конкурсе её представлял Боббеян Схупен с песней «Straatdeuntje», выступив первым. В этом году страна заняла 8 место, набрав 5 баллов. Комментаторами конкурса от Бельгии в этом году стали Ник Баль и Антон Петерс (NIR), Жанин Ламботт (INR). Глашатаем от Бельгии стал Берт Лейсен.

Боббеян выступал в сопровождении оркестра под руководством Вилли Беркинга.

Национальный отбор 
Национальный отбор прошёл 19 февраля 1957 года. Отбор прошёл в рамках шоу «De T. V. Maakt Muziek» на телестудии INR. Песня выбиралась экспертным жюри. На большинстве ресурсов среди участников был указан лишь Боббеян, однако существует видео с выступлением Рины Пиа на том же конкурсе.

Страны, отдавшие баллы Бельгии 
Жюри каждой страны из десяти человек распределяло 10 баллов между понравившимися песнями

Страны, получившие баллы от Бельгии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1957»